Урочище Святое () — заповедное урочище местного значения, расположенное на территории Новозаводского района Чернигова. Площадь — 44 га или 48 га. Ранее урочище именовалось Пролетарский гай.

История 
8 сентября 1958 года Пролетарский гай получил статус заповедное урочище согласно Решению Черниговского облисполкома № 861 с целью сохранения лесопарка — остатка придеснянских пралесов; также заповедное урочище упоминалось в последующих в решениях от 24.04.1964 года № 236; от 10.06.1972 года № 303; от 27.12.1984 года № 454; от 28.08.1989 года № 165. В 1991 году урочищу было возвращено историческое название Святое.

Создан с целью сохранения, охраны и использования в эстетических, воспитательных, природоохранных, научных и оздоровительных целей наиболее ценных экземпляров природы. На территории памятника природы запрещены любая хозяйственная деятельность и в том числе ведущая к повреждению природных комплексов. Установлены информационные щиты-указатели.

Описание 
Парк расположен в пойме Десны (правый берег) на территории лесного урочища, западнее проспекта Мира и ограничен жилой застройкой (частный сектор) Пролетарский гай (лес), представленный 4 садовыми товариществами (с запада на востокː Труд, Энергетик, Ласточка, Восход). На юго-западе урочища находится озеро Святое. Южнее примыкает пионерский лагерь, а южнее расположено Монастырское озеро.

В границах урочища расположены два памятника природы: Вековые дубы и Многовековой дуб. На возвышенной части урочища расположен памятник археологии местного значения Поселение «Святое» с охранным №5000.

Транспорт: автобус/марш. такси № 7 — ост. Завод Силикат и затем пешком 100-200 м.

Природа  
Имеет один из наибольших показателей видового разнообразия среди парковых территорий города. Это объясняется сочетанием природно-экологических (преимущественно эдафических, частично орографических и гидрологических) и исторических формирований этих территорий, вниманием к центральным парковым территориям города в течение ХХ в. со стороны ландшафтных архитекторов и служб озеленения и благоустройства города. 

Здесь насчитывается 77 вид растений, в т.ч. 27 местных видов, из 24 семейств и 46 родов. Ассортимент парка пополнялся силами Черниговского ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд».

Растительность урочища представлена смешанным лесом, где доминирующими породами являются дуб, сосна, берёза. Возраст сосен достигает 70-250 лет, дубов 150-300 лет, берёз 80 лет.

Примечания

Ссылки 
 «Природно-заповідний фонд Чернігівської області» (Чернігівська обласна державна адміністрація, 2016 р.). Стор. 190
 Список парков-памятников садово-паркового искусства Черниговской области

Охраняемые природные территории Черниговского горсовета
Заповедные урочища